La Sprint Unlimited, precedente nota come Budweiser Shootout, è una gara di esibizione NASCAR che si svolge annualmente al Daytona International Speedway. Di solito si tiene il weekend precedente la Daytona 500. La gara, come si può ben notare dal nome, è sponsorizzata dalla Budweiser. Questa gara dà il via alla stagione NASCAR anche se non ufficialmente dato che non da nessun punto ai fini della classifica.

L'edizione del 1987, vinta da Bill Elliott è stata corsa alla media di 197.802 miglia all'ora, vale a dire che è decretata come la gara più veloce della storia della NASCAR anche se non valevole ai fini del campionato.

Formato di gara
 La gara si articola in due segmenti, uno da 25 giri mentre il secondo di 50. I due segmenti sono spezzati da una pausa di 10 minuti. Durante la gara si fa di solito un unico pit-stop.

Televisione
 La gara è trasmessa, negli USA da FOX.

Albo d'oro

Piloti plurivincitori

Team plurivincitori

Costruttori plurivincitori

Altri progetti 

Competizioni automobilistiche
NASCAR
Competizioni sportive a Daytona Beach